steht für:

 englischer Alternativtitel der japanischen Anime-Serie Uchū Senkan Yamato (1974)
 Space Battleship Yamato II, zweiter Teil der japanischen Anime-Serie
 Space Battleship Yamato III, dritter Teil der japanischen Anime-Serie
 Space Battleship Yamato (1977), japanischer Science-Fiction-Film basierend auf der Anime-Serie
 Space Battleship Yamato (2010), japanischer Science-Fiction-Film von Takashi Yamazaki (2010)
 Space Battleship Yamato 2199, Anime-Serie-Verfilmung von 2012/13
 Space Battleship Yamato 2202, Fortsetzung der Anime-Serie-Verfilmung von 2017/19
 Space Battleship Yamato 2205, Fortsetzung der Anime-Serie-Verfilmung von 2021/22